Bitwa pod Dobrą (1770)
 Bitwa pod Dobrą (1863)